Змагання з важкої атлетики в категорії понад 109 кг серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбудуться 4 серпня в Токійському міжнародному форумі.

Рекорди 
 світовий рекорд був таким:

Результати

Примітки